Полача може бити:

 Полача (Равни Котари), насељено мјесто и сједиште општине Полача, у Равним Котарима, Далмација, Република Хрватска
 Полача (Книн), насељено мјесто града Книна, Книнска Крајина, Далмација, Република Хрватска